ФК „Шауляй“ е бивш литовски футболен отбор от град Шауляй.

Отборът се състезава на най-високото ниво на литовския клубен футбол – А лигата. Клубът е основан през 1995 година и домакинства на стадион „Савивалдибе“, който е с капацитет от 2430 места.

Най-доброто постижение на клуба е 4-то място през сезони 2009 и 2011 (А лига).

Отборът е закрит на 1 февруари 2016 г.

Сезони (2004 – …)

Източници 

Шауляй
Шауляй